Slovo overland může označovat:
místopisné jméno
 Overland, Missouri – město v USA
 Overland Park, Kansas – město v USA
 Overland Corner – australská osada
 jezero Overland (Nevada) – ledové jezero v USA
 Øverland, Bærum – oblast v Norsku
jméno či příjmení
 Øverland (příjmení) – norské příjmení
 Amanda Overland
 Kevin Overland – bývalý kanadský rychlobruslař
 Simon Overland
 Steve Overland – britský zpěvák
 Volkert Overlander
jiný význam
 Expedice Overland – italská expedice
 Overland (magazín) – australský magazín
 Overland with Kit Carson – americký western film
 Overland (videohra) – strategická hra